Yutian ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Keriya (于田县; Pinyin: Yútián Xiàn) des Regierungsbezirks Hotan im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang in der Volksrepublik China, siehe Keriya;
 den Kreis Yutian (玉田县) der bezirksfreien Stadt Tangshan in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Yutian;
 die Großgemeinde Yutian (玉田镇) des gleichnamigen Kreises in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Yutian (Yutian);
 die Großgemeinde Yutian (玉田镇) der kreisfreien Stadt Changle in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Yutian (Changle);
 die Großgemeinde Yutian (玉田镇) des Kreises Ganluo in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yutian (Ganluo).